Ibrahima Koné ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Koné (Fußballspieler, 1969) (* 1969), ivorischer Fußballspieler
 Ibrahima Koné (Fußballspieler, 1977) (* 1977), malischer Fußballspieler
 Ibrahima Koné (Fußballspieler, 1999) (* 1999), malischer Fußballspieler
 Ibrahima Koné (Menschenrechtler), ivorischer Menschenrechtler und Mitarbeiter des ACDHRS  und der WHO  

Siehe auch:
 Ibrahim Koné